Ahl kan som auktorsförkortning betyda:

 Ernst Ahl
 Jonas Nicolaus Ahl

Robotskapade auktorsförkortningar